Раич — фамилия. Известные носители:
 Раич, Иво (1881—1931) — хорватский актёр, режиссёр и театральный деятель.
 Раич, Йован (1726—1801) — сербский писатель и историк.
 Раич, Любомир (Владимир; 1882—1956) — епископ Сербской православной церкви, епископ Рашско-Призренский.
 Раич, Миливое (Митрофан; 1873—1930) — епископ Сербской православной церкви, епископ Браничевский.
 Раич, Семён Егорович (1792—1855) — русский поэт и педагог.

Псевдонимы 
 Раич, Евгений (настоящее имя Евгений Исаакович Рабинович; 1901—1973) — американский биохимик, поэт.

Двойные фамилии 
 Корелина-Раич, Раиса Андреевна (1880—1957) — актриса, заслуженный деятель искусств РСФСР (1947).